Bannister ist der Familienname folgender Personen:

 Drew Bannister (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler
 Edward Mitchell Bannister (1828–1901), US-amerikanischer Maler
 Gary Bannister (* 1960), englischer Fußballspieler
 George Bannister, neuseeländischer Bergsteiger
 Henry Martyn Bannister (1844–1929), amerikanischer Arzt
 Jarrod Bannister (1984–2018), australischer Speerwerfer
 Jeff Bannister (* 1945), US-amerikanischer Leichtathlet
 Jeffrey L. Bannister (1961–2018), US-amerikanischer Generalmajor
 Jimmy Bannister (1880–1953), englischer Fußballspieler
 Mike Bannister (* 1949), britischer Pilot
 Reggie Bannister (* 1945), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Corwin Bannister (* 1935), US-amerikanischer Historiker
 Roger Bannister (1929–2018), britischer Leichtathlet und Neurologe
 Trevor Bannister (1934–2011), britischer Schauspieler
 Turpin Bannister (1904–1982), US-amerikanischer Architekturhistoriker

sowie der fiktiven Person
 Jessica Bannister, Heldin einer Heftromanserie

Orte in Australien:
 North Bannister
 Bannister (Western Australia)

in den Vereinigten Staaten:
 Bannister (Illinois), im Marion County
 Bannister (Kalifornien), im Kern County
 Bannister (Louisiana), im Beauregard Parish – nicht mehr existent
 Bannister (Maryland), im Charles County
 Bannister (Michigan), im Gratiot County
 Bannister (Missouri), im Camden County
 Bannister Acres, im Cobb County, Georgia
 Bannister Ford, im Camden County, Missouri

Fließgewässer:
 Bannister River in Australien
 Bannister Brook, im Middlesex County, Massachusetts
 Bannister Ditch, Kanal im Lorain County, Ohio

Sonstiges:
 Bannister Mine, Mine im Davidson County, Tennessee
 Bannister Pit, Mine im Umatilla County, Oregon
 Bannister Wildlife Management Area, Park im San Augustine County, Texas

Siehe auch:
 Banister
 Bannister Creek